Гальмува́ння — сповільнення руху чого-небудь або зупинка чогось (зазвичай за допомогою гальма); перен., затримка розвитку, здійснення чого-небудь.
 Електричне гальмування
 Рекуперативне гальмування
 Реостатне гальмування
 Реверсивне гальмування
 Динамічне гальмування
 Гальмування (фізіологія) — активна затримка діяльності нервових центрів або робочих органів (м'язів, залоз)
 Латеральне гальмування — здатність збудженого нейрону зменшувати активність своїх сусідів